Qūchān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Qūchān (kommunhuvudort i Iran), Khorasan, 
 Shahrestān-e Qūchān, kommun, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar